Six-Novembre ou VI-Novembre ou 6-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique, 
 le  : Bataille de Jemappes dans la province de Hainaut, pendant la guerre de la Première Coalition.

Au Maroc, 
 le  : Début de la Marche verte (en ), manifestation pacifique partie du Maroc vers l'ex Sahara espagnol, lancée par le roi marocain Hassan II pour récupérer ce territoire.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 6 de Noviembre » ou « Seis de Noviembre »
 Mexique : événements non connus
 (Avenida) 6 de Noviembre, à Culiacán, État de Sinaloa.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
06